El término Pedro de Toledo puede referirse:

a Pedro de Toledo, un traductor español del siglo XII, de la llamada Escuela de traductores de Toledo;
a Pedro Díaz de Toledo y Ovalle (1425-1499), obispo de Málaga;
a Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553), virrey de Nápoles;
a Pedro Álvarez de Toledo Osorio (1546-1627), V marqués de Villafranca, capitán general de las galeras de España; 
a Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585-1654), I marqués de Mancera, virrey del Perú.